Опалка () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Опалка, Адольф (1915—1942) — чехословацкий военнослужащий.
 Опалка, Роман (1931—2011) — польский художник-концептуалист.